
Regény
 Száz meg egy kiskutya (1956), Dodie Smith regénye

Filmek
 101 kiskutya (1961), Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske és Clyde Geronimi rajzfilmje
 101 kiskutya (1996), Stephen Herek filmje
 102 kiskutya (2000), Kevin Lima filmje
 101 kiskutya 2. – Paca és Agyar (2003), Jim Kammerud és Brian Smith számítógépes animációs filmje

Televíziós sorozat
 101 kiskutya (1997–1998), Victor Cook, Ken Boyer és Rick Schneider-Calabash rajzfilmsorozata

Játékprogram
 101 Dalmatians: Escape from DeVil Manor (1997), számítógépes játék

Színházi előadás
 The 101 Dalmatians Musical (2009), Dennis DeYoung és B.T. McNicholl musicalje